Conrad Letendre (1904-1977), organiste, pédagogue, théoricien et compositeur québécois ;
 Eugène Letendre (1931-2014), coureur cycliste professionnel français ;
 Rita Letendre (1928-2021), peintre, muraliste et graveuse canadienne.